Carrer del Pont (Aiguafreda), carrer al municipi d'Aiguafreda (Vallès Oriental)
 Carrer del Pont (Pont de Molins), vial al poble de Pont de Molins (l'Alt Empordà)
 Carrer del Pont (Rabós), conjunt arquitectònic alt-empordanès
 Carrer del Pont (Sallent), carrer al municipi de Sallent (Bages) 
 Conjunt del carrer del Pont (Caldes de Montbui), vial a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 
 Carrers del Pont, Torrent i Santa Maria (Castelló de Farfanya)